La Rioja (Španjolska)
 La Rioja (argentinska pokrajina)
 La Rioja (grad, Argentina)